Подольский сельский совет () — входит в состав
Великобагачанского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Подол.

История 
 1929 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Подол 
 с. Огировка

Примечания